Ed Kastelic, kanadsko-slovenski hokejist, * 29. januar 1964, Toronto, Ontario, Kanada.

Kastelic je po več sezonah v ZDA, sedem sezon je igral tudi v NHL za kluba Washington Capitals in Hartford Whalers, v Evropi večino sezon igral za klub Olimpija Hertz Ljubljana, s katero je osvojil tri naslove slovenskega državnega prvaka, dobil pa je tudi slovensko državljanstvo. Znan je bil kot grob igralec, saj si je v karieri nabral skoraj 2700 kazenskih minut. Za slovensko reprezentanco je nastopil na treh tekmah.

Pregled kariere

|-
| Mississauga Reps
| MTHL
| 80/81
|
| 51
| 4
| 10
| 14
|
| 164
|
|
|
|
|
|
|
|-
| London Knights
| OHL
| 81/82
|
| 68
| 5
| 18
| 23
|
| 63
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|-
| London Knights
| OHL
| 82/83
|
| 68
| 12
| 11
| 23
|
| 96
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 5
|-
| London Knights
| OHL
| 83/84
|
| 68
| 17
| 16
| 33
|
| 218
|
| 8
| 0
| 2
| 2
|
| 41
|-
| Moncton Golden Flames
| AHL
| 84/85
|
| 62
| 5
| 11
| 16
|
| 187
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Binghamton Whalers
| AHL
| 84/85
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Fort Wayne Komets
| IHL
| 84/85
|
| 5
| 1
| 0
| 1
|
| 37
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 85/86
|
| 15
| 0
| 0
| 0
| 0
| 73
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Binghamton Whalers
| AHL
| 85/86
|
| 23
| 7
| 9
| 16
|
| 76
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 86/87
|
| 23
| 1
| 1
| 2
| -3
| 83
|
| 5
| 1
| 0
| 1
|
| 13
|-
| Binghamton Whalers
| AHL
| 86/87
|
| 48
| 17
| 11
| 28
|
| 124
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 87/88
|
| 35
| 1
| 0
| 1
| -3
| 78
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 19
|-
| Binghamton Whalers
| AHL
| 87/88
|
| 6
| 4
| 1
| 5
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hartford Whalers
| NHL
| 88/89
|
| 10
| 0
| 2
| 2
| 0
| 15
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Binghamton Whalers
| AHL
| 88/89
|
| 35
| 9
| 6
| 15
|
| 124
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hartford Whalers
| NHL
| 89/90
|
| 67
| 6
| 2
| 8
| -3
| 198
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Hartford Whalers
| NHL
| 90/91
|
| 45
| 2
| 2
| 4
| -7
| 211
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hartford Whalers
| NHL
| 91/92
|
| 25
| 1
| 3
| 4
| -4
| 61
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Phoenix Roadrunners
| IHL
| 92/93
|
| 57
| 11
| 7
| 18
|
| 158
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Binghamton Rangers
| AHL
| 93/94
|
| 44
| 3
| 6
| 9
|
| 119
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Slovenska liga
| 94/95
|
| 30
| 20
| 15
| 35
|
| 48
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Slovenska liga
| 95/96
|
| 31
| 13
| 17
| 30
|
| 82
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Alpska liga
| 95/96
|
| 10
| 5
| 5
| 10
|
| 79
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Slovenska liga
| 96/97
|
| 32
| 25
| 24
| 49
|
| 76
|
| 16
| 3
| 2
| 5
|
| 73
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Alpska liga
| 96/97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Star Bulls Rosenheim
| DEL
| 97/98
|
| 42
| 2
| 4
| 6
| -23
| 108
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Alpska liga
| 98/99
|
| 17
| 4
| 5
| 9
|
| 47
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |921
| bgcolor="#7FFF00" |175
| bgcolor="#7FFF00" |186
| bgcolor="#7FFF00" |361
| bgcolor="#7FFF00" |-43
| bgcolor="#7FFF00" |2538
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |39
| bgcolor="#7FFF00" |4
| bgcolor="#7FFF00" |5
| bgcolor="#7FFF00" |9
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |155
|}

Sklici

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Kanadski hokejski desnokrilni napadalci
Slovenski hokejski desnokrilni napadalci
Kanadski Slovenci
Slovenski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Washington Capitals)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1982
Hokejisti Mississauga Reps
Hokejisti London Knights
Hokejisti Moncton Golden Flames
Hokejisti Binghamton Whalers
Hokejisti Fort Wayne Komets
Hokejisti Washington Capitals
Hokejisti Hartford Whalers
Hokejisti Phoenix Roadrunners
Hokejisti Binghamton Rangers
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti Star Bulls Rosenheim
Hokejisti HK Jesenice